Зуарец — еврейская фамилия. Известные носители:
 Зуарец, Орит (урождённая Светлана Моисеевна Черняк; род. 1967) — израильский политик, депутат кнессета 18-го созыва.
 Зуарец, Фрижа (1907—1993) — израильский политик, депутат кнессета 3-го, 4-го, 5-го и 6-го созывов.